Яшин е руско фамилно име и може да се отнася за:
 Виктор Яшин (1922-52), руски авиатор
 Лев Яшин (1929-90), руски футболист

Руски фамилни имена